Der Chevrolet Optra ist eine Limousine der Kompaktklasse des US-amerikanischen Automobilherstellers General Motors, die unter dem Markennamen Chevrolet verkauft wird. In manchen Märkten wurden bis 2009 auch Kombilimousinen und Kombis unter dieser Bezeichnung verkauft.

Erste Generation (2002–2012) 

Die erste Generation ist der Daewoo Lacetti J200, der unter anderem in Kanada, Mexiko, Indien (bis 2012) und Japan unter diesem Namen verkauft wurde und in Europa als Daewoo / Chevrolet Lacetti in der Kombilimousinenversion bzw. als Daewoo / Chevrolet Nubira in der Stufenhecklimousinen- und Kombiversion genannt wurde.

Zweite Generation (seit 2014) 

Die zweite Generation des Optra wird seit 2014 nur in Ägypten und Algerien vertrieben. Das Fahrzeug basiert auf dem ab 2011 gebauten 630 der chinesischen Automarke Baojun und wurde anfangs bei SAIC GM Wuling in Wuling gebaut. Auch der Antrieb wird von diesem übernommen. In Ägypten wird das Fahrzeug seit 2016 im GM-Werk in Madinat as-Sadis min Uktubar (6th of October City) gebaut.

Technische Daten

Einzelnachweise

Weblinks 

 Offizielle Website

Fahrzeug der Kompaktklasse
Limousine